Uhowo
 Uhowo (gromada)
 Uhowo (przystanek kolejowy)